Cau est un mot gascon signifiant 'creux'. On lui doit notamment des toponymes comme :

Toponymes 

 Cau, ancienne commune française du Gers, aujourd'hui intégrée à Armous-et-Cau
 Arricau (d'où le nom de Darry Cowl) : arrec cau, « ravin profond »

Patronyme 

 David Cau-Durban (1844-1908), prêtre et archéologue français ;
  :
 Jean Cau (1875-1921), rameur français ;
 Jean Cau (1925-1993), écrivain, journaliste et polémiste français ;
 Marie Cau (1965-), femme politique française ;
 Mario Cau (1984-), artiste de bande dessinée brésilien ;
 Yvonne Gisclard-Cau (1902-1990), sculptrice française.

Toponymie gasconne